Фридрих Науман () е германски евангелистки теолог и либерален политик от времето на Германска империя (1871-1918). Негово име носи близката до ФДП фондация „Фридрих-Науман-Фондация за свободата“.

Избрана библиография 
 Arbeiterkatechismus oder der wahre Sozialismus. Vereinsbuchhandlung, Calw/Stuttgart 1889.
 Was heisst Christlich-Sozial? 2 Bände. Deichert, Leipzig 1894.
 Nationalsozialer Katechismus. Erklärung der Grundlinien des Nationalsozialen Vereins. Bousset & Kundt, Berlin 1897.
 Asia. Eine Orientierungsreise über Athen, Konstantinopel, Baalbek, Nazareth, Jerusalem, Kairo, Neapel. Hilfe, Berlin-Schöneberg 1899.
 Demokratie und Kaisertum. Ein Handbuch für innere Politik. Hilfe, Berlin-Schöneberg 1900.
 Neudeutsche Wirtschaftspolitik. Hilfe, Berlin-Schöneberg 1902.
 Briefe über Religion. Hilfe, Berlin-Schöneberg 1903.
 Gotteshilfe. Gesamtausgabe der Andachten aus den Jahren 1895–1902. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1904.
 mit Theodor Barth: Die Erneuerung des Liberalismus. Hilfe, Berlin-Schöneberg 1906.
 Sonnenfahrten. Hilfe, Berlin-Schöneberg 1909.
 Die politischen Parteien. Hilfe, Berlin-Schöneberg 1910.
 Geist und Glaube. Fortschritt, Berlin-Schöneberg 1911.
 Freiheitskämpfe. Fortschritt, Berlin-Schöneberg 1911.
 Im Reiche der Arbeit. Reimer, Berlin 1913.
 Das Blaue Buch von Vaterland und Freiheit. Auszüge aus seinen Werken. 1.-50. Tausend Königstein i. Ts. u. Leipzig 1913 (laut Impressum: 1913, tatsächlich aber erst im Mai 1914 veröffentlicht: vgl. Anzeigenteil im Buch zu "Der deutsche Gedanke" und Archiv des Verlages); 2. Auflage 51.-58. Tsd. Königstein i. Ts. u. Leipzig 1917.
 Mitteleuropa. Reimer, Berlin 1915.

За него

Източници 
  Kai-Britt Albrecht, Markus Rehnert, Gabriel Eikenberg, Friedrich Naumann. Tabellarischer Lebenslauf im LeMO (DHM und HdG)
  Andreas Peschel, Friedrich Naumann (1860–1919). In: Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde (Hrsg.): Sächsische Biografie.

Германски политици
Германски публицисти
Родени в Саксония